Gabriel Józef Alojzy Biernacki (1774–1834) – generał brygady, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej i wojen napoleońskich
 Józef Biernacki (1894–1937) – podpułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego